Los Hermanos (spanisch für „Die Brüder“) steht für:
 Los Hermanos (Band), eine brasilianische Indie-Rockband
 Los Hermanos (Inselgruppe), eine venezolanische Inselgruppe